Miejscowości w USA:
 Daggett – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Menominee
Gminy w USA:
 Daggett (ang. Daggett Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Menominee
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Daggett (ang. Daggett County) – w stanie Utah